Prononciation du_mandarin standard#Tons
Troisième ton (lettre)